Spiralgeflecht steht für:
 Spiralgeflecht (Maschendraht) aus Metall zur Erzeugung von Drahtwänden
 Spiralgeflecht (Seil) aus Kunststoff zur Erzeugung von drallfreien Seilen